André Calmettes pode se referir a:

André Calmettes (cineasta): cineasta francês.
André Calmettes (tradutor): tradutor francês, que traduziu Mein Kampf em 1934.

Desambiguação